L'edizione 1999-2000 della Segunda División B fu il ventitreesimo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 80 squadre raggruppate in quattro gruppi. Le prime quattro di ogni gruppo furono ammesse ai play-off per la promozione in Segunda División mentre le ultime quattro furono retrocesse in Tercera División. Erano previsti anche i play-out per le quintultime di ogni gruppo.

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Play-out 
Semifinali

Finale

Play-off

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Verdetti 
  , ,   e  promosse in Segunda División 2000-2001.
  , ,  , , , , ,  , , ,  , , , , , ,  e  retrocesse in Tercera División.

Note

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1999-2000
 Segunda División spagnola 1999-2000
 Coppa del Re 1999-2000
 Supercoppa di Spagna 1999

Collegamenti esterni
 

1999-2000